Michael ou Mike O'Brien peut faire référence à:

Personnalités politiques 
 , ancien conseiller et maire de Clonmel
 William Michael O'Brien (1838-1867), patriote irlandais ;
  (1955-), homme politique américain de l'État de l'Ohio
  (1949-), membre du Parti travailliste australien de la Chambre d'assemblée d'Australie-Méridionale, 2002-présent
  (1971-), membre du Parti libéral d'Australie de l'Assemblée législative de Victoria, 2006-présent
  (1954–2018), homme politique américain dans le Commonwealth de Pennsylvanie
  (1939-), homme politique américain de l'État de l'Iowa
  (1851–1940), homme politique canadien, constructeur de chemins de fer, industriel et philanthrope
 Mike O'Brien (1954-), homme politique du Parti travailliste du Royaume-Uni
 , maire de Fredericton, New Brunswick
  (1968-), homme politique américain

Sports
  (1980-), West Coast Eagles
  (1969-), escrimeur irlandais
  (1933–2014), prêtre catholique irlandais et ancien directeur de hurling
 ,  footballeur de l'association irlandaise, footballeur gaélique et joueur de cricket dans les années 1920
 Michael O'Brien (1965-), nageur américain
  (1923–2015), footballeur et hurler irlandais
  (1978-), hurler irlandais

Autres

  (1939-), poète américain
 Michael O'Brien (1948-), auteur canadien
 , game designer australien
  (1948–2015), historien américain
  (1964-), musicien américain
  (1950-), photographe américain
 , artiste des effets visuels
  (1976-), écrivain et interprète américain de Saturday Night Live
 Mike O'Brien, cofondateur, ArenaNet ; concepteur et programmeur de jeux

Personnage
 Guardsman (Michael O'Brien), un personnage fictif de la bande dessinée Iron Man
 Michael O'Brien, un personnage fictif d'ingénieur dans le film de Noël de 1940 Beyond Tomorrow

Voir aussi
 Mick O'Brien